Coux kan syfta på:
 Coux, Ardèche
 Coux, Charente-Maritime